Coutances est une marque commerciale de fromage industriel originaire de Coutances dans la Manche.

C’est un fromage « double crème » à base de lait de vache pasteurisé, à croûte fine très légèrement duveteuse, de 60 % de matières grasses, d’un poids moyen de 200  grammes, qui se présente sous forme d’un cylindre de 7,5 cm de diamètre sur 4,5 cm d'épaisseur.

Il est fabriqué à Coutances par la Compagnie des fromages (Compagnie laitière des fromages, groupe Bongrain).

Notes et références

Voir aussi 
 Coutances
 Liste de fromages français

Marque de fromage en France
Fromage au lait pasteurisé
Fromage industriel
Fromage au lait de vache
Fromage à pâte molle à croûte fleurie
Coutances
Fromage de la Manche
Groupe Savencia